Шкабар — українське прізвище. Відомі носії:

 Шкабар Євген Михайлович (нар. 1963) — український підприємець, громадський діяч, меценат.
 Христина Шкабар — український продюсер.

Див. також 
 Шкабара Катерина Олексіївна
Українські прізвища